Олимпийский стадион, также «Олюмпиаштадион» () — многофункциональный стадион в Мюнхене, Германия. Расположен в центре Олимпийского парка Мюнхена, в северной части города. Трибуны стадиона и часть территории олимпийского парка покрыты гигантскими висячими перекрытиями-оболочками архитектора Фрая Отто.

В 1972 году был главной ареной летних Олимпийских игр.
На стадионе проходил финальный матч чемпионат мира 1974 года, в котором сборная ФРГ со счётом 2:1 победила сборную Нидерландов, и финальный матч чемпионата Европы 1988 года, в котором сборная Нидерландов со счётом 2:0 победила команду СССР.

На поле стадиона также три раза проходил финал Лиги чемпионов — в 1979, 1993 и 1997 годах.

С 1972 по 2005 год арена была местом проведения домашних игр футбольных клубов «Бавария» и «Мюнхен 1860». С 2005 года они играют на другом стадионе — «Альянц Арена».

История 

Стадион был построен в период с 1968 по 1972 год в рамках подготовки к Олимпийским играм в Мюнхене и стал главной ареной Игр.

После Олимпиады поле стали использовать футбольные клубы «Бавария» и «Мюнхен 1860» для проведения своих домашних игр. Они использовали стадион до 2005 года, когда в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2006 года в Мюнхене был построен новый стадион «Альянц Арена». С 2005 года оба клуба выступают на нём.

В 1974 году стадион принимал матчи чемпионата мира по футболу, включая финал, в котором хозяева победили сборную Нидерландов (2:1) и во второй раз в истории стали чемпионами мира.

Также на поле трижды проходили финалы самого престижного клубного соревнования Европы — в 1979, 1993 и 1997 годах.

В настоящее время стадион в основном используется для легкоатлетических соревнований. В 2002 и 2022 годах здесь проходили летние чемпионаты Европы по лёгкой атлетике.

С 2020 года на данной арене играет клуб «Тюркгюджю Мюнхен», выступающий в Третьей лиге.

Конструкция и дизайн 
Спроектированный немецкими архитекторами Гюнтером Бенишем и Фраем Отто, стадион считался революционным для своего времени. При строительстве были использованы большие навесы из акрилового стекла и стальные тросы, впервые использующиеся в таком количестве для строительства спортивных объектов. Широкий и прозрачный купол должен был символизировать новую, демократическую и оптимистичную Германию. Это нашло своё отражение в официальном девизе Олимпийских игр: «Счастливые игры».

Транспорт 
К стадиону ходит линия метро U3 (остановка Olympiazentrum). Кроме того, рядом со стадионом проходит среднее кольцо () Мюнхена.

Панорама стадиона

См. также 
 Перекрытие-оболочка
 Сетчатая оболочка

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Футбольные стадионы Германии
Спортивные сооружения Мюнхена
Несущие сетчатые оболочки
Летние Олимпийские игры 1972
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 1972